Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+2B000 à U+2BFFF en hexadécimal ( à  en décimal).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Supplément C aux idéogrammes unifiés CJC (Unicode 5.2) ()

Supplément D aux idéogrammes unifiés CJC (Unicode 6.0)

Supplément E aux idéogrammes unifiés CJC (Unicode 8.0) ()

Voir aussi 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Aide:Caractères spéciaux

02B